Giorgio Stivanello – calciatore italiano
 Luigi Stivanello – calciatore italiano